Михаил Кукушкин — победитель соревнований.

Общая информация 
В третий раз за пять лет существования турнира в нём побеждает казахстанский теннисист, ранее выступавший за Россию. В 2008-09 годах кубок покорился Андрею Голубеву.

Посев 

  Андрей Голубев (Полуфинал)
  Михаил Кукушкин (Титул)
  Дуди Села (Первый раунд)
  Кароль Бек ''(Четвертьфинал)

<li>  Лукаш Лацко (Второй раунд)
<li>  Константин Кравчук (Четвертьфинал)
<li>  Арнау Брюгес-Дави (Четвертьфинал)
<li>  Денис Мацукевич (Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2011